Валерий Владимирович Буре́ (,  — , ) — советский ватерполист и тренер по плаванию, заслуженный тренер СССР. Дед известных хоккеистов Павла и Валерия Буре.

Биография 
Внучатый племянник знаменитого часовщика Павла Буре. Учился в медицинском институте. С 1929 по 1936 годы — первый вратарь сборной СССР по водному поло. В 1937 году репрессирован, жил в Норильске, где работал на металлургическом заводе и в заводской секции плавания. С 1957 года — в Москве. Работал старшим тренером по плаванию ДСО «Медик», тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов. Наибольших успехов среди его учеников добились Леонид Ильичёв и собственный сын Владимир. Один из пионеров синхронного плавания в СССР.

Семья 
Сыновья — 4-кратный призёр Олимпийских игр по плаванию Владимир и рекордсмен мира по подводному плаванию Алексей. Внуки — Павел и Валерий, всемирно известные хоккеисты.

Ссылки 
 Спортивный некрополь

Ватерполисты СССР
Заслуженные тренеры СССР
Похороненные на Востряковском кладбище
Буре